Mihai Roman (1984), calciatore rumeno
 Mihai Roman (1992), calciatore rumeno